

Cinema 
 Come un uragano (Nights in Rodanthe) – film del 2008 diretto da George C. Wolfe

Letteratura 
 Come un uragano (Bat out of Hell) – romanzo di Francis Durbridge del 1974
 Come un uragano (Nights in Rodanthe) – romanzo di Nicholas Sparks del 2002

Musica 
 Come un uragano – album di Babaman del 2006

Televisione 
 Come un uragano – sceneggiato televisivo del 1971 diretto da Silverio Blasi